2 miejscowości w Polsce: 
 Pierławki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Płoskinia 
 Pierławki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Działdowo

Linki zewnętrzne